

Anno 
 1104 – (MCIV in numeri romani) è un anno bisestile del XII secolo 
 1104 a.C.

Matematica 
 1104 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1104 Syringa – asteroide della fascia principale del sistema solare